Будённый — может означать:

Фамилия 
Будённый — русская и украинская фамилия. Известные носители:
 Будённый, Семён Михайлович (1883—1973) — советский военачальник.
 Будённый, Юрий Васильевич — доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Украины.
 Будённая, Нина Семёновна (род. 1939) — российский художник-примитивист, член-корреспондент РАХ. Дочь С. М. Буденого.

Населённые пункты 
 Казахстан
 Будённый — название села Матай Баисов, Ескельдынский район Алматинской области до 14.07.2000.
 Будённый — название села Жалантос, Сауранский район Туркестанской области до 1990-х.

 Киргизия
 Будённый — название села Чон-Кара-Буура, Кара-Бууринский район Таласской области до 12.09.2000.
Будённый — прежнее название села Чат-Базар в Таласском районе Таласской области.

 Россия
 Будённый — посёлок в Погарском районе Брянской области.
 Будённый — хутор в Киквидзенском районе Волгоградской области.
 Будённый — посёлок в Болховском районе Орловской области.

 Узбекистан
 Будённый — название населённого пункта Тинчлик, Касансайский район Наманганской области до 29.06.1996.

Другое 
 Маршал Будённый — бронепоезд, действовавший на Юго-Западном фронте Великой Отечественной войны.
 Маршал Будённый — крупнотоннажное судно нефтерудовоз, построенное в Польше по заказу СССР в 1974 году.
 Семён Будённый — четырехпалубный теплоход, построен в Чехословакии.

См. также 
 Будённое
Будённовский
Будённовское
Будённовка